John Snow o Jon Snow potrebbe riferirsi a:

John Snow (1813-1858), fondatore dell'epidemiologia e innovatore nell'ambito dell'anestesia
John W. Snow (1939), 73-esimo segretario del tesoro statunitense
Jonathan L. Snow, esperto di Hamas e ricercatore presso la Foundation for the Defense of Democracies in Washington DC
John Snow (1941), giocatore britannico di cricket
John J. Snow, Jr., membro del senato della Carolina del Nord
Jon Snow (1947), giornalista
Jon Snow, personaggio della serie di libri Cronache del ghiaccio e del fuoco

Vedasi pure:
John Snow, Inc, ditta di ricerca e consulenza sulla sanità pubblica (porta il nome del medico John Snow)